It Ain't Me, Babe peut renvoyer à :
 It Ain't Me, Babe, une chanson de Bob Dylan parue en 1964 sur son quatrième album, Another Side of Bob Dylan.
 It Ain't Me Babe, le premier album du groupe de rock américain The Turtles, sorti en 1965.
 It Ain't Me, Babe, journal féministe publié en 1970 à Berkeley.
 It Ain't Me, Babe, un comic book alternatif publié en  aux États-Unis.